Příjmení Lehtinen nosí více významných osobností:

 Jere Lehtinen (* 1973) – finský hokejový útočník
 Kalevi Lehtinen (1936–2011) – finský evangelický duchovní
 Lauri Lehtinen (1908–1973) – finský atlet, běžec na dlouhé tratě

Externí odkazy